Суперкубок Мальти з футболу 2012  — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 серпня 2012 року між чемпіоном Мальти Валеттою та володарем кубка Мальти Гіберніанс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2012
Мальта